NSS 7, NSS 703 – satelity telekomunikacyjne
 Name Service Switch – technologia używana w systemach uniksopodobnych
 Narodowa Strategia Spójności – druga używana nazwa dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
 Network Security Services – biblioteki kryptograficzne
 New S Service, Secret Service – magazyn gier komputerowych
 New Star Soccer (seria) – gra komputerowa